Beuzeville ist der Name mehrerer französischer Gemeinden in der Normandie:

 Beuzeville, Gemeinde im Département Eure, Hauptort des Kantons Beuzeville

mit Namenszusatz:
 Beuzeville-au-Plain, Gemeinde im Département Manche
 Beuzeville-la-Bastille, Gemeinde im Département Manche
 Beuzeville-la-Grenier, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Beuzeville-la-Guérard, Gemeinde im Département Seine-Maritime

Beuzeville ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Beuzeville Ferro (1932–2004), peruanischer katholischer Bischof